Villefort est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivants :

 Villefort, commune française de l'Aude ;
 Villefort, commune française de la Lozère.

Ce peut être aussi un nom de famille. Un des antagonistes d'Edmond Dantès dans Le Comte de Monte-Cristo se nomme Gérard Villefort et est procureur du roi à Marseille.

Homonymie de toponyme